Сезон ФК «Олександрія» 2019—2020 — 8-й сезон ФК «Олександрії» у вищому дивізіоні українського чемпіонату. Олександрійці виступали в Прем'єр-лізі, Кубку України та Лізі Європи УЄФА.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Прем'єр-ліга

Турнірна таблиця 

|}</onlyinclude>

Загальні результати

Результати по турах

Матчі

Плей-оф

Кубок України

Ліша Європи УЄФА

Група I

Матчі

Статистика

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, які залишили команду по ходу сезону

|}
 
Останнє оновлення: 25 липня 2020

Бомбардири 

Останнє оновлення: 25 липня 2020

«Сухі матчі» 

Останнє оновлення: 25 липня 2020

Дисциплінарні порушення 

Останнє оновлення: 19 липня 2020

Відвідуваність 

Останнє оновлення: 25 липня 2020

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу
Сезони ФК «Олександрія»
Українські футбольні клуби в сезоні 2019–2020